Anfrage steht für:

 Anfrage (Wirtschaft), Einholung von Angeboten in der Wirtschaft
 Kleine Anfrage, Fragestellung eines Parlamentariers an die Exekutive
 Große Anfrage, Frage an die Bundes- oder Landesregierung

Siehe auch:
 Schriftliche Anfrage (Deutschland)
 Budgetanfrage (hessischer Landtag)

 Interpellation (parlamentarische Anfrage an die Regierung)
 Abfrage (Begriffsklärung)